Gleidingen bezeichnet folgende Orte:
 die Ortschaft Gleidingen, ein Teil der Stadt Laatzen in der Region Hannover in Niedersachsen
 Groß Gleidingen, ein Ortsteil der Gemeinde Vechelde im Landkreis Peine in Niedersachsen
 Klein Gleidingen, ein Ortsteil der Gemeinde Vechelde im Landkreis Peine in Niedersachsen.